Harding kan som auktorsförkortning betyda:

 Charmaigne D. Harding
 Keith A. Harding
 P.R. Harding

Robotskapade auktorsförkortningar